Moramanga (district), een district van Madagaskar
Moramanga (stad), de hoofdplaats van dit district